Schaueria är ett släkte av akantusväxter. Schaueria ingår i familjen akantusväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Akantusväxter